

Film 
 The Chain – film del 1984 diretto da Jack Gold
 The Chain – film del 1996 diretto da Luca Bercovici

Musica 
 The Chain – brano musicale dei Fleetwood Mac del 1977
 The Chain – album di Deana Carter del 2007
 The Chain – singolo degli Evanescence del 2019, cover dei Fleetwood Mac